Амуро-Зейский район — упразднённая административно-территориальная единица в составе Дальневосточного края, существовавшая в 1926—1931 годах. Административный центр — село Сергеевка. По данным 1931 года район включал 32 сельсовета и 75 сельских населённых пунктов.

История 
Амуро-Зейский район был образован 4 января 1926 года в составе Амурского округа Дальневосточного края.

В 1930 году в связи с ликвидацией окружной системы район перешёл в прямое подчинение Дальневосточного края.

5 октября 1931 года постановлением Президиума ВЦИК «О частичных изменениях в административно-территориальном делении Дальне-Восточного края и об отнесении по краю ряда населённых пунктов к категории рабочих посёлков» Амуро-Зейский район был упразднён. При этом его территория была частью передана в Свободненский район, а частью в административное подчинение городу Благовещенску.

Примечания 

Упразднённые районы Амурской области